Казанский монастырь — монастырь, посвящённый Казанской иконе Божьей Матери или расположенный в городе Казани.

 Площанская Богородицкая Казанская пустынь
 Казанский Богородицкий монастырь
 Казанский Головинский монастырь
 Казанский Иоанно-Предтеченский монастырь
 Казанский монастырь (Вышний Волочёк)
 Казанский монастырь на Горушке (Даниловский район, Ярославской области)
 Замошенский Казанский монастырь
 Казанский монастырь (Калуга)
 Казанский монастырь (Кентлин) — женский монастырь в Австралии
 Казанский монастырь (Колычево) (Егорьевский район, Московской области)
 Свято-Казанский монастырь (Колюпаново)
 Казанский монастырь (Кунича) — старообрядческий женский монастырь в Молдавии
 Казанский монастырь (Нижний Ломов)
 Казанский монастырь (Раздольное)
 Казанский женский монастырь (Рязань)
 Казанский монастырь (Тамбов)
 Казанский монастырь (Ярославль)
 Спасо-Казанский Симанский монастырь
 Казанский монастырь (Папоротка)

Литература